Солопов — фамилия и топоним:

 Солопов, Александр (род. 1956) — российский актёр.
 Солопов, Алексей Иванович (род. 1965) — российский антиковед, заведующий кафедрой классической филологии МГУ.
 Солопов, Анатолий Иванович — почётный гражданин Астрахани.
 Солопов, Владимир Алексеевич (1925—2015) — актёр Ярославского театра драмы, народный артист РСФСР (1967).
 
 
 Солопов, Игорь (1961—2019) — советский и эстонский игрок в настольный теннис, мастер спорта СССР международного класса, неоднократный чемпион СССР.
 Солопов, Максим Иванович (род. 1982) — российский актёр
 Солопова, Мария Васильевна (1842—1915) — настоятельница Леушинского монастыря, игуменья. 
 Солопов, Сергей Георгиевич (1901—1975) — советский учёный-механик, специалист по торфу.

Топоним 
 Солопов — хутор, Уваровский район, Тамбовская область, Россия

Примечания